Dale kan som auktorsförkortning betyda:

 James Charles Dale
 Pat S. Dale

Robotskapade auktorsförkortningar